Patrik Forsbacka (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

| 2001-2002|| Ässät Pori || SM-liiga ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Ässät Pori || SM-liiga ||48 ||6 ||5 ||11 ||110 ||13 ||2 ||3 ||5 ||18 
|-  
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||19 ||3 ||0 ||3 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||53 ||5 ||2 ||7 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2008-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Ässät Pori || SM-liiga || 33|| 2|| 1|| 3|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
|2010-2011|| Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank Ligaen ||10 ||2 ||3 ||5 ||80 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Newcastle Vipers || EIHL ||32 ||18 ||13 ||31 ||63 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || KooKoo Kouvola || Mestis ||28 ||5 ||1 ||6 ||96 ||8 ||1 ||0 ||1 ||43
|-
|2012-2013 || Olofströms IK || Suomi-sarja ||11 ||2 ||5 ||7 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Références 

Naissance en août 1982
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Pori